Cepoko kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Cepoko, Magetan, by, 
 Cepoko, Ngawi, by, 
 Cepoko, Probolinggo, by, 
 Cepoko, Semarang, by, 
 Cepoko, Nganjuk, by, 
 Cepoko, Sragen, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar